Pavlovići (bosanska vlastela)
Pavlovići (splitsko plemstvo)